Monte Cristi peut désigner :
 Monte Cristi, province de la République dominicaine.
 San Fernando de Monte Cristi,  ville du nord-ouest de la République dominicaine

Voir aussi